Новоки́евка () — село в Устиновском районе Кировоградской области Украины.

Население по переписи 2001 года составляло 101 человек. Почтовый индекс — 28613. Телефонный код — 5239. Код КОАТУУ — 3525884703.

Местный совет 
28600, Кировоградская обл., Устиновский р-н, с. Жовтневое

Ссылки 
 Новокиевка на сайте Верховной рады Украины 
 Административно-территориальное устройство Кировоградской области 

Населённые пункты Устиновского района Кировоградской области